Joan Vives ist der Name folgender Personen:

* Joan Vives (Komponist) (Joan Vives Sanfeliu; * 1953), spanischer Komponist 
 Joan Enric Vives i Sicília (* 1949), spanischer Geistlicher, Bischof von Urgell

Siehe auch:
 Juan Luis Vives (katalanisch Joan Lluís Vives; 1492–1540), spanischer Humanist, Philosoph und Lehrer
 Institut Joan Lluís Vives, katalanische Hochschulen